Bình Lợi (Đồng Nai)
 Bình Lợi (Ho Chi Minhstad)